Callistrate (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Callistrate dit Callistratos d'Aphidna, homme politique et orateur athénien () ;
 Callistrate, grammairien grec () ;
 Callistrate de Carthage, Gymnasios et leurs quarante-huit compagnons, soldats martyrs sous Dioclétien († 288) ; fêté le 27 septembre.

Références